Marinus Kraus (ur. 13 lutego 1991 w Oberaudorfie) – niemiecki skoczek narciarski, zawodnik klubu WSV Oberaudorf, drużynowy mistrz olimpijski (2014).

W reprezentacji zadebiutował 15 sierpnia 2009 podczas zawodów FIS Cup w Oberwiesenthal. Zwyciężył w jednym konkursie Pucharu Kontynentalnego, 12 lutego 2012 wygrał na skoczni w Iron Mountain. 26 stycznia 2013 zadebiutował w Pucharze Świata. Zajął 36. miejsce w zawodach w Vikersund. Pierwsze punkty zdobył kilka dni później: 3 lutego był 19. w konkursie w Harrachowie.

Jest również byłym rekordzistą skoczni Marktiegelschanze w Lauschy. W 2010 skoczył tam 108 metrów. Jego rekord pobił o metr Mario Seidl.

13 czerwca 2022 roku poinformował o zakończeniu kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Krausa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Krausa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M.Krausa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1991